Lo Errázuriz puede referirse a:

 Avenida Lo Errázuriz, avenida intercomunal en Santiago de Chile.
 Verterdero Lo Errázuriz, antiguo relleno sanitario en Santiago de Chile.
 Dos estaciones de transporte público en Santiago de Chile:
 Lo Errázuriz, estación de la futura línea 6 del Metro de Santiago.
 Lo Errázuriz, estación del futuro tren de cercanías Alameda Melipilla, en la Región Metropolitana de Santiago.